Eschw. kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz Gerhard Eschweiler
 Franz Gerhard Franciscus Gerardus Eschweiler

Robotskapade auktorsförkortningar